Raff bezeichnet:

 Metallschrott (altes und/oder oxidiertes Metall; bspw.: Kupferraff), siehe Raff (Schrott)

Raff ist der Familienname folgender Personen:

 Diether Raff (1931–2020), deutscher Historiker
 Erich Raff (* 1953), deutscher Politiker (CSU)
 Friedrich Raff (1889–1947), deutscher Drehbuchautor
 Fritz Raff (1948–2011), deutscher Journalist, Intendant des Saarländischen Rundfunks
 Georg Christian Raff (1748–1788), deutscher Schriftsteller und Pädagoge; Pionier der deutschen Kinder- und Jugendliteratur
 Gerhard Raff (* 1946), deutscher Historiker und Schriftsteller
 Gideon Raff (* 1973), israelischer Regisseur und Drehbuchautor
 Hans Raff (1910–1990), deutscher Langstrecken- und Hindernisläufer
 Helene Raff (1865–1942), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Joachim Raff (1822–1882), deutscher Komponist und Musikpädagoge schweizerischer Herkunft
 Martin Raff (* 1938), kanadischer Neurologe sowie Zell- und Molekularbiologe
 Rudolf Raff (1941–2019), US-amerikanischer Biologe
 Thomas Raff (1947–2022), deutscher Kunsthistoriker
 Raf (Sänger) (* 1959), italienischer Pop-Sänger

Siehe auch:
 Raf
 Raph
 Rough